Georg Honigmann ist der Name folgender Personen:

* Georg Honigmann (Mediziner) (1863–1930), deutscher Internist und Medizinhistoriker
 Georg Honigmann (Journalist) (1903–1984), deutscher Journalist und Autor